Вацлав Гавел:
 Гавел, Вацлав (1861—1921) — чешский предприниматель.
 Гавел, Вацлав (1920—1979) — чешский гребец на каноэ, занявший второе место на Олимпиаде 1948 года.
 Гавел, Вацлав Мария (1897—1979) — чешский предприниматель, отец В. Гавела.
 Гавел, Вацлав (1936—2011) — чешский писатель, драматург, диссидент, президент Чехословакии и Чехии.